Кадугли (, ) — город в Судане, административный центр штата Южный Кордофан.

География и климат 
Центр города располагается на высоте 501 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
В Кадугли есть аэропорт.

Экономика 
В городе расположена мыловаренная фабрика, развито кожевенное производство.

Примечания 

Города Судана